Wolfgang Dahmen ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Dahmen (Mathematiker) (* 1949), deutscher Mathematiker und Taekwondo-Sportler
 Wolfgang Dahmen (Romanist) (* 1950), deutscher Romanist